Енгра́нд-де-Туре́н, Енґранд-де-Турен () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 145 км на південний захід від Орлеана, 35 км на захід від Тура.

Історія 

1 січня 2017 року Енгранд-де-Турен, Сен-Мішель-сюр-Луар i Сен-Патрис було об'єднано в новий муніципалітет Кото-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 234 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 537,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Енгранд-де-Турен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр і Луара